Wallfahrtskirche Haindling steht für folgende Kirchen in Haindling, Bayern:

 Mariä Himmelfahrt (Haindling)
 Kreuzkirche (Haindling)